
Molekulska formula -{C2H6O4S}- se može odnositi na:

 Isetionska kiselina
 Etil sulfat